Ruiz y Flores ist der Name folgender Personen:

 Leopoldo Ruiz y Flóres (1865–1941), mexikanischen Bischof
 Maximino Ruiz y Flores (1875–1949), Weihbischof in Mexiko-Stadt